Сою́зники — особи або країни, що знаходяться в союзі (альянсі), як правило, на тимчасовій основі заради вирішення локальних завдань опісля вирішення яких відносини повертаються до антагоністичних чи нейтральних. Додатково термін може означати:
 Союзники — військова коаліція на чолі з країнами Антанти у Першій світовій війні
 Союзники — антигітлерівська коаліція у Другій світовій війні
 Природний союзник — союзна країна з відсутніми спільними кордонами та/чи потенційно конфліктними зонами впливу, і взаємовигідними інтересами щодо послаблення інших ворожих/конкуруючих країн спільність з котрою, як правило, не потребує паперових альянсів. У різній мірі ступінь союзних стосунків при цьому визначають спільні інтереси, культурна, расова та/чи релігійна спорідненість тощо. Антиподом є ситуативний союз при котрому принципово різні держави об'єднуються задля досягнення спільної мети на тимчасовій основі.

Див. також 
 «Шпигуни-союзники» — військовий фільм Роберта Земекіса (2016)